Groși se poate referi la:

 Groși, Alba
 Groși, Arad 
 Groși, Argeș
 Groși, Bihor
 Groși, Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Groși, Neamț
 Groși, Timiș
 Groși, Vâlcea

Groșii 
 Groșii Noi, Arad
 Groșii Țibleșului, Maramureș, reședința comunei cu același nume

Altele 
 Groșeni, sat în județului Arad, România
 Groșerea, sat în județul Gorj, România

Vezi și 
 Groș (dezambiguizare)
 Groșani (dezambiguizare)

 Grosu (nume)
 Groșan (nume)
 Groșescu (nume)